

Tungstène

Liste en rapport avec la chimie